Луис Эрнандо Мена Сепульведа (; род. 20 мая 1994 года, Турбо, Колумбия) — колумбийский футболист, полузащитник клуба «Депортиво Перейра».

Клубная карьера 
Мена начал профессиональную карьеру в клубе «Бояка Чико». 15 марта 2009 года в матче против «Америки» из Кали в возрасте 15 лет он дебютировал в Кубке Мустанга. 24 апреля 2011 года в поединке против «Ла Экидада» Луис забил свой первый гол за «Бояка Чико». В том же году он помог клубу выйти в финал Кубка Колумбии. Несмотря на свой юный возраст за шесть сезонов Мена провёл в чемпионате более ста матчей за клуб.

В начале 2016 года он перешёл в «Барранкилью». 14 февраля в матче против «Льянерос» Луис дебютировал за новую команду. В этом же поединке Мена забил свой первый гол за «Барранкилью».

Летом 2016 года Луис перешёл в боливийский «Ориенте Петролеро». 14 августа в матче против «Петролеро» он дебютировал в чемпионате Боливии. В начале 2017 года Мена перешёл в «Депортиво Перейра». 25 февраля в матче против «Орсомарсо» он дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
В 2011 году в составе юношеской сборной Колумбии Луис принял участие в юношеском чемпионате Южной Америки в Эквадоре. На турнире он сыграл в матчах против сборных Чили, Венесуэлы, Эквадора, Аргентины, Уругвая, Парагвая и Бразилии.

В 2013 году в составе молодёжной сборной Колумбии Мена выиграл молодёжном чемпионате Южной Америки в Аргентине. На турнире он сыграл в матчах против команд Перу, Аргентины, Парагвая и Чили.

Летом того же года Луис принял участие в молодёжном чемпионате мира в Турции. На турнире он сыграл в матчах против команд Австралии, Турции и Северной Кореи.

Достижения 
Международные

 Колумбия (до 20)
  Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд — 2013

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Барранкилья»
Игроки ФК «Бояка Чико»
Игроки ФК «Ориенте Петролеро»
Игроки ФК «Депортиво Перейра»